

Le terme jazz renvoie principalement au genre musical. Le terme peut également désigner :

Musique 
 la danse jazz, terme générique pour désigner la danse moderne ;
Jazz, un album du groupe Queen sorti en 1978 ;
Jazz, un album de Ry Cooder sorti en 1978 ;
Jazz Messengers, un groupe de jazz américain.

Littérature/Théâtre/Cinéma
 Jazz, une pièce de théâtre de Marcel Pagnol créée en 1926 ;
Jazz, une revue parue en 1929 et 1930 ;
Jazz, un roman de Toni Morrison paru en 1992.

Jeux vidéo 
Jazz Jackrabbit, un jeu de plates-formes sorti en 1994 ;
Jazz Jackrabbit 2, sa suite sortie en 1998 ;
Jazz Jackrabbit, sa suite sortie en 2002 ;

Autres 
Honda Jazz, un modèle automobile du constructeur japonais Honda ;
Jazz, un robot de télé-présence commercialisé par la société française Gostai ;
Jazz, une série d'automotrices électriques Alstom ;
Jazz, un personnage de la saga Transformers ;
Jazz de l'Utah, une équipe de basket-ball de la ligue professionnelle de basket-ball NBA ;
Jazz, nom de ring de la catcheuse Carlene Begnaud ;
Jazz, une variété de pomme.